European Open – męski turniej tenisowy rozgrywany od 2016 roku
 European Open – turniej snookerowy znany także pod nazwami Malta Cup czy Irish Open

Zobacz też 
 Swiss Ladies Open – kobiecy turniej tenisowy rozgrywany w latach 1986–1993 pod nazwą European Open